Scott Campbell – calciatore scozzese 
 Scott Campbell (n. 1973 – artista statunitense, che lavora nella progettazione di videogiochi
 Scott Campbell – giocatore di football americano statunitense
 Scott Campbell (n. 1957) – hockeista su ghiaccio canadese
 Scott Campbell (n. 1972) – hockeista su ghiaccio scozzese
 Scott Campbell (n. 1986) – hockeista su ghiaccio canadese
 Scott Michael Campbell (n. 1971) - attore statunitense, talora accreditato come Scott Campbell